Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул через травму спини.

Надія Петрова виграла титул, у фіналі перемігши Франческу Ск'явоне з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

2006
Bausch and Lomb Championships